Plusieurs villes françaises possèdent une rue de Colmar, nommée en référence à la ville de Colmar :
Rue de Colmar à Nantes ;
Rue de Colmar à Paris.

Colmar Rue